Augustin Keller kan syfta på:

* Augustin Keller (1754–1799), schweizisk militär
 Augustin Keller (1805–1883), schweizisk politiker